Rio Preto bezeichnet folgende Gemeinden und Flüsse in Brasilien:

Gemeinden
 Rio Preto (Minas Gerais), Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais
 São José do Rio Preto, Gemeinde im Bundesstaat São Paulo
 São José do Vale do Rio Preto, Gemeinde im Bundesstaat Rio de Janeiro

Flüsse
 Rio Preto (Bahia), Fluss im Bundesstaat Bahia
 Rio Preto (Dores do Rio Preto), Fluss in den Bundesstaaten Espírito Santo und Minas Gerais
 Rio Preto (Rio Laranjinha), Fluss im Bundesstaat Paraná
 Rio Preto (Paraíba), Fluss im Bundesstaat Paraíba
 Rio Preto (Pernambuco), Fluss im Bundesstaat Pernambuco
 Rio Preto (Rio de Janeiro), Fluss in den Bundesstaaten Rio de Janeiro und Minas Gerais
 Rio Preto (Distrito Federal), Fluss im Bundesdistrikt und den Bundesstaaten Minas Gerais und Goiás
 Rio Preto (Santa Catarina), Fluss im Bundesstaat Santa Catarina
 Rio Preto (São Mateus), Fluss im Bundesstaat Espírito Santo
 Rio Preto (São Paulo), Fluss im Bundesstaat São Paulo, Nebenfluss des Rio Grande
 Rio Preto (Teresópolis), Fluss im Bundesstaat Rio de Janeiro